Bertola ima više značenja:
 Bertola, Biella
 Bertola, Vercelli